Comunas francesas
Marly (Mosela)
Marly (Nord)
Marly-le-Roi — na Île-de-France
Le Port-Marly — na Île-de-France

Comunas suíças
Marly (Friburgo)
Villarsel-sur-Marly

Ver também 
Marli —  cantora brasileira

Desambiguações de topônimos